Antoni Opolski – polski astronom
 Antoni Opolski – polski szlachcic, powstaniec styczniowy